Instituto da Mobilidade e dos Transportes — O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT, I.P.) é um instituto público integrado na administração indireta do Estado, dotado de autonomia administrativa e financeira e património próprio.
 Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis — imposto que incide sobre as transmissões do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito sobre bens imóveis situados no território nacional.